

Села 
 Калинівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Козельщинська селищна громада (до 2020 року — Козельщинський район)
 Калинівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Семенівська селищна громада (до 2020 року — Семенівський район)